Auxon puede referirse a: 

 Auxon, comuna francesa situada en Aube.
 Auxon, comuna francesa situada en Alto Saona.